Тогто, Тогтох (1314—1355;  или ) — монгольский государственный деятель, главнокомандующий, историограф в Китае в конце существования империи Юань. Известен тем, что руководил созданием официального юаньского корпуса хроник предшествующих государств Ляо, Цзинь и Сун.

Биография 
Меркит по происхождению, из семьи крупных государственных деятелей эпохи Юань: сын Маджияртая, младшего брата государственного канцлера () Баяна. Противоречия в среде монгольской знати привели к тому, что в 1340 году полностью контролировавший дела империи Баян потерял власть и был приговорён к смерти, формально императором Тогон-Тэмуром, де-факто Маджияртаем и другими придворными.

В 1341 году, после назначения отца первым министром, Тогто получил высокий ранг при дворе. Он восстановил практику государственных экзаменов на должность (отменённую Баяном) и стал ответственным за историографию. В 1343 году он руководил созданием Истории Цзинь (金史), в 1344 году Истории Ляо (遼史) и Истории Сун (宋史). Часто его имя в связи с хрониками указывается наряду с крупным китайским учёным и литератором при дворе Тогон-Тэмура, Оуян Сюанем (1274/5—1358), которому китайская наука часто приписывает «истинное авторство». Пекинское издание хроник 1977 года заявляет только Оуян Сюаня в качестве автора. Однако известно, что над хроникой трудился, сводя воедино ряд более ранних источников (в том числе авторских), коллектив, в котором выделяется около десяти крупных составителей-монголов и китайцев. 

Корпус из трёх хроник был представлен ко двору в 1345 году. В 1344 году, когда его отец был освобождён Тогон-Тэмуром от постов и сослан в Ганьсу, Тогто покинул пост под предлогом болезни. 

В 1349 году его отец был полностью реабилитирован как ложно обвинённый, и Тогто был возвращён к государственной деятельности, получив значительный штат и права отца. Непосредственно по возвращении в 1349 он успешно занимался ликвидацией последствий наводнения, вызванного разливом Хуанхэ, и завоевал большую популярность у населения. В 1350 году он успешно осуществил выпуск новых бумажных денег. Также он снизил налоги. Однако общественные работы, развёрнутые им на строительстве Великого Канала, вызвали значительное недовольство населения. Это, наряду с наводнением и недовольством государственной монополией на солеварение, стало одним из факторов, вызвавших подъём региональных восстаний, распространившихся по стране.

В 1351—1354 Тогто лично возглавлял серию военных экспедиций против повстанцев секты Белого Лотоса и Красных повязок. Его экспедиции были победоносны, но множественность очагов восстания не позволила ему добиться решающего успеха. В результате наветов недоброжелателей Тогто во время очередного похода был освобождён Тогон-Тэмуром от должностей, сослан в современную Юньнань, а в 1355 году получил императорский приказ совершить самоубийство и покончил с собой, приняв яд. 

После отстранения Тогто от командования в 1354 году монгольская знать развила внутреннюю борьбу до крупных войсковых операций, правительственные войска терпели поражение за поражением от чжэцзянских повстанцев. Вскоре клика недоброжелателей Тогто потеряла влияние, и в 1362 году Тогто был посмертно реабилитирован с возвращением официальных титулов. 

Тогто был последним крупным деятелем эпохи Юань в Китае. В 1368 году Тогон-Тэмур бежал из Пекина, а один из руководителей восстания Чжу Юаньчжан провозгласил основание империи Мин.

В популярной культуре 
Образ Тогто появлялся в кинофильмах и телесериалах, посвящённых закату империи Юань, в частности в южнокорейском телесериале «Императрица Ки» его сыграл корейский актёр .

Примечания

Литература 
 Основным источником о Тогто является глава с его биографией в Юань-ши Сун Ляня (глава 138, Биография Тото).
 Chen Hongyan, 陈红彦. 元本. Издательство: 江苏古籍出版社, 2002. ISBN 7-80643-785-1, 9787806437858, стр. 73—75.

Библиография 
 金史 (История Цзинь)
 遼史 (История Ляо)
 宋史 (История Сун)

Государственные деятели XIV века
Юаньские историки
Историки по алфавиту
Историки XIV века
Политики по алфавиту
Политики Китая
Политики XIII века
Историки Монголии
Военачальники по алфавиту
Военачальники Монгольской империи
Военачальники XIV века
Самоубийцы, принявшие яд
Казнённые военные
Казнённые политики